Raf puede referirse a:

Personas 
 Raf, historietista español.
 Raf, cantautor italiano.

Instituciones 
 RAF, Real Fuerza Aérea Británica.

Organizaciones 
 RAF (Rote Armee Fraktion), organización armada de Alemania Occidental.